Blanco kan syfta på:
 Blanco (sångare) (2003–), sångare

Antarktis 

 Blanco (berg),

Bolivia
 Blanco (flod)

Dominikanska republiken 

 Blanco Abajo, ort, Hermanas Mirabal,

USA 

	
 Blanco, Texas, ort, Blanco County,